Baureihe 104 bezeichnet:

 DR-Baureihe E 04, später als DB-Baureihe 104 bezeichnet
 DR-Baureihe V 60, die Breitspurvariante wurde zwischenzeitlich als Baureihe 104 geführt